Akka (Ptolemaida, Ptolemais) – miasto w Izraelu;
 Ptolemaida – miasto w Grecji;
 Ptolemaida (Ptolemais) – starożytne miasto położone w Cyrenajce, w północno-wschodniej części Libii, obecnie Tolmeita
 Ptolemais (Ptolemaida) – córka Ptolemeusza I Sotera, króla Egiptu.